Enric Granados i Campiña, compositor
 Enric Granados Gal (Barcelona, 1900 -Madrid, 1953 ), nedador i jugador de waterpolo català 
 Joan Granados i Duran (Barcelona, 1934 ), polític català 
 Joaquim Granados i Borrell (la Seu d'Urgell, 1907 - Barcelona, 1968), farmacèutic, advocat i activista polític català